East Coast blues recouvre tous les Piedmont blues, basé sur la rapidité et la virtuosité, mélangé de Ragtime et de New York blues et de plus petits modèles régionaux innombrables.

Exemples 

Parmi les représentants de ce genre, on retrouve les musiciens suivants :
Louis Jordan
Blind Boy Fuller
Sonny Terry
 Blind Blake

Genre de blues